Бањани могу бити:

 Бањани (племе), племе Црне Горе у Старој Херцеговини

или:

 Бањани (Уб), насеље  у општини Уб, Србија
 Бањани (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Бањани (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ
 Бањани (Чучер-Сандево), насеље у општини Чучер-Сандево, Северна Македонија

или:

 Горњи Бањани, насеље у општини Горњи Милановац, Србија
 Доњи Бањани, насеље у општини Љиг, Србија